Kiến Thành, een xã in het district Chợ Mới, provincie An Giang, Vietnam.
 Kiên Thành, een xã in het district Lục Ngạn, provincie Bắc Giang, Vietnam.